Quirihuela puede referirse a:
El nombre común de la planta Calluna vulgaris.
El nombre común de la planta Erica arborea.
El nombre común de la planta '''''Halimium ocymoides.